Rooftop steht für:
 Rooftop, Album (2013) von Ulrik Munther
 Rooftop, Song (2013) auf 1 von Zara Larsson
 Rooftop, Single (2017) von Nico Santos
 The Rooftop, Musicalfilm (2013) von Jay Chou
 The Rooftop, Album (2009) von Jim Jones (Rapper) und DJ Webstar

Rooftops steht für:
 Rooftops – Dächer des Todes, Film (1989) von Robert Wise
 Rooftops (A Liberation Broadcast), Song (2006) auf Liberation Transmission von Lostprophets
 Rooftops, Song (2009–11) auf Rolling Papers von Wiz Khalifa
 The Rooftops, Film (2013) von Merzak Allouache

Siehe auch:
 Dachterrasse
 Flachdach